IASP – Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu
 IASP – Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom